Jméno Oderberg nese více lidských sídel.

Název města nebo jeho části

 Bohumín, německé pojmenování města (od 13. století) 
 Oderberg (Braniborsko), německé město blízko řeky Odry